Robin Hood – personaggio leggendario del folclore inglese

Film 
Robin Hood – cortometraggio del 1912 diretto da Étienne Arnaud e Herbert Blaché
Robin Hood – film muto del 1913 diretto da Theodore Marston
Robin Hood – film muto del 1922 con Douglas Fairbanks, regia di Allan Dwan
Robin Hood – film di animazione del 1973 della Disney
Robin Hood - Principe dei ladri – film del 1991 con Kevin Costner
Robin Hood - La leggenda (Robin Hood) – film per la TV del 1991 con Patrick Bergin e Uma Thurman
Robin Hood - Un uomo in calzamaglia (Robin Hood: Men in Tights) – film parodia del 1993 di Mel Brooks
Robin Hood – film del 2010 di Ridley Scott
Robin Hood - L'origine della leggenda  (Robin Hood) – film del 2018 diretto da Otto Bathurst

Televisione 
Robin Hood (Robin Hood) – serie televisiva britannica trasmessa nel 1953
Robin Hood (The Adventures of Robin Hood) – serie televisiva britannica trasmessa dal 1955 al 1960
Robin Hood (Robin of Sherwood) – serie televisiva britannica trasmessa dal 1984 al 1986
Robin Hood (Robin Hood no daibōken) – serie anime giapponese trasmesso dal 1990 al 1991
Robin Hood (Robin Hood) – serie televisiva britannica trasmessa dal 2006 al 2009
Robin Hood - Alla conquista di Sherwood – serie animata trasmessa nel 2014

Fumetti 
Robin Hood – Éditions Vaillant (Francia).
Robin Hood – Fleetway Publications (Gran Bretagna); trad. in Italia da ed. Dardo.
Robin Hood – ed. Asso di Picche.
Robin Hood: a fumetti – (1995) di Fabio Fenzo e Stelio Fenzo.

Videogiochi 
Robin Hood – videogioco del 1983 per varie
Robin Hood – videogioco del 1986 per Amstrad e Spectrum
Robin Hood: Prince of Thieves – videogioco del 1991 per Game Boy e NES
Robin Hood: Legend Quest – videogioco del 1992 per vari computer
Robin Hood – videogioco del 2001 per Game Boy Color
Robin Hood: La leggenda di Sherwood – videogioco del 2002 per computer
Robin Hood: Defender of the Crown – videogioco del 2003 per PlayStation 2, Windows, Xbox
Robin Hood: The Return of Richard – videogioco del 2010 per console

Altro 
 Robin Hood – opera di George Alexander Macfarren del 1860, su libretto di John Oxenford
 Robin Hood – ballad opera di Michael Tippett del 1934
 Robin Hood – aeroporto del Regno Unito

Pagine correlate 

 Robinhood